Герберт Адамс, литературный псевдоним — Джонатан Грей (;  16 апреля 1874, Лондон, Англия —  24 февраля 1958, Лондон) — английский . Автор детективной литературы.

Биография 
Несколько лет работал в брокерской конторе. Позже занялся бизнесом, был агентом по недвижимости.

Творчество 
В молодости попытка проявить себя в качестве писателя оказалась неудачной. В 1924 году в возрасте пятидесяти лет вновь попробовал свои силы в литературном творчестве и сразу добился успеха со своим детективным романом «Тайна призрачного дома».

Автор около шестидесяти детективных романов; многие издал под своим собственным именем, некоторые под псевдонимом Джонатан Грей. Будучи заядлым гольфистом, Адамс описал много криминальных историй, действие которых происходит на полях для гольфа в Великобритании.

Адамс создал образ «детектива Роджера Бенниона» в качестве своего главного героя, который знает, как решить большинство дел. Его читатели — а также литературные критики — часто сравнивали Адамса с его коллегой Агатой Кристи.

Написал также пару любовных романов.

Библиография 

 Под псевдонимом Джонатан Грей
 Safety Last (1934)
 The Owl (1937)
Под своим именем

Jimmie Haswell Novels 
 The Secret of Bogey House (1924)
 The Crooked Lip (1926)
 The Queen’s Gate Mystery (1927)
 The Empty Bed (1928)
 Rogues Fall Out (1928)
 The Golden Ape (1930)
 The Crime in the Dutch Garden (1931)
 The Paulton Plot (1932)
 The Woman in Black (1933)

Roger Bennion Novels 
 Death Off the Fairway (1936)
 The Old Jew Mystery (1936)
 A Single Hair (1937)
 The Bluff (1938)
 The Damned Spot (1938)
 Black Death (1939)
 The Nineteenth Hole Mystery (1939)
 The Case of the Stolen Bridegroom (1940)
 The Chief Witness (1940)
 Stab in the Back (1941)
 Roger Bennion’s Double (1941)
 The Araway Oath (1942)
 Signal for Invasion (1942)
 Victory Song (1943)
 Four Winds (1944)
 The Writing on the Wall (1945)
 Diamonds Are Trumps (1947)
 Crime Wave at Little Cornford (1948)
 One to Play (1949)
 The Dean’s Daughters (1950)
 The Sleeping Draught (1951)
 Exit the Skeleton (1952)
 The Spectre in Brown (1953)
 Slippery Dick (1954)
 The Judas Kiss (1955)
 Welcome Home! (1956)
 Death on the First Tee (1957)
 Death of a Viewer (1958)

Вне серий 
 A Virtue of Necessity (1900)
 By Order of the Five (1925)
 The Sloane Square Mystery (1925)
 Comrade Jill (1926)
 The Perfect Round (Рассказы, 1927)
 Caroline Ormesby’s Crime (1930)
 Oddways (1930)
 A Lady So Innocent (1932)
 John Brand’s Will (1933)
 The Knife (1934)
 Mystery and Minette (1934)
 The Body in the Bunker (1935)
 Fate Laughs (1935)
 A Word of Six Letters (1936)
 The Lovely Lucinda (1937)
 The Scarlet Feather (1943)
 Murder Most Just (1956)

Рассказы 
 A Lady-Killer. Young Man, 21 July 1900
 A Child of Cheshire. Young Woman, 5 October 1900
 A Consignment from Yarmouth. Beverley & East Riding Recorder, 3 August 1907

Примечания

Ссылки 
  Herbert Adams Bibliography
 Herbert ADAMS
 Литература Герберта Адамса и о нём в каталоге Немецкой национальной библиотеки

Авторы детективной прозы
Сценаристы Великобритании